«Мятеж» — российский художественный многосерийный цветной телевизионный фильм режиссёра Сергея Пикалова.  На телеканале Дом Кино Премиум демонстрировался 18 мая 2020 года. Состоит из одного сезона в 8 сериях. Действие сериала происходит с 1914 по 1921 годы. В основе сюжета судьба Лизы Журавлёвой (Любовь Аксёнова), которую Чрезвычайная комиссия обвиняет в организации Ярославского мятежа 1918 года.

Сюжет 
«Мятеж» — историческая драма, которая рассказала о Ярославском восстании, происшедшем в 1918 году. 

В 1921 году героиню картины Лизу Журавлёву (Любовь Аксёнова) арестовывают чекисты и обвиняют в организации восстания в Ярославле. Следователь Воронов (Иван Добронравов) использует материнскую любовь к маленькому Ивану (Артемий Падалка), чтобы добиться раскаяния и признания Лизы, которая и поведала всю правду. Она повествует историю своей любви в период эпохальных событий беспокойного времени первой мировой и гражданской войны.

Съёмки телесериала 
Съёмки фильма проходили в 2016 году в городах Москве, Костроме, Ярославле. Некоторые эпизоды снимались в музеях.
 
Общий хронометраж серий составляет 5 часов 52 минуты — 352 минуты. Каждая серия рассчитана на 44 минуты.

В главных ролях

В ролях

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Дмитрий Терехов, Алексей Бородачёв, Михаил Кабанов.
 Режиссёр: Сергей Пикалов.
 Оператор-постановщик: Карен Манасерян.
 Художник-постановщик: Александр Миронов.
 Композиторы: Артём Федотов, Михаил Морсков
 Художник по костюмам: Анастасия Образцова.
 Художник по гриму: Екатерина Шахворостова.
 Кастинг-директор: Наталья Красильникова.
 Второй оператор: Иван Еловых.

Примечания

Ссылки 
 Мятеж. Сериал
 Мятеж (2018)

Телефильмы 2018 года
Фильмы России 2018 года
Исторические фильмы России
Российские фильмы о Гражданской войне
Телесериалы телеканала НТВ
Телесериалы Дом кино премиум
Телесериалы России, запущенные в 2020 году
Телесериалы России, завершённые в 2020 году
Телесериалы России 2010-х годов
Телесериалы России 2020-х годов
Телесериалы киностудии «КИТ»